Тинэн:
 Тинэн, Кама (1895—2010) — японская долгожительница.
 Тинэн, Кэй (род. 1995) — японский футболист.

См. также 
 Тинен